Покро́вский райо́н () — упразднённая административная единица на юго-востоке Днепропетровской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Покровское.

География 
Район расположен на юго-востоке Днепропетровской области.
С ним соседствуют
Межевский,
Васильковский районы Днепропетровской области,
Новониколаевский,
Гуляйпольский районы Запорожской области и
Великоновосёлковский район Донецкой области.

Площадь района 1210 км².

На территории района протекают реки:
Волчья,
Каменка,
Берестовая,
Вороная,
Янчур,
Гайчур.

История 
В XVI—XVII веках территорию, на которой сейчас расположен район, называли Диким полем. Вдоль реки Волчьей пролегал Муравский шлях, которым крымские татары и янычары пользовались для разбойничьих нападений на славянские поселения. С тех пор остались татарские наименования приток Волчьей — Гайчур и Янчур.

Официальная история района начинается с 1673 года. Историк-академик Д. Яворницький в своей книге «Иван Дмитриевич Сирко, славный кошовый отаман войска запорожзких низовых козаков» пишет:

 «Осенью 1673 года И. Сирко встретился на Муравськом пути з большим отрядом татар, разбил их, взял много в плен, после чего счастливо вернулся на Сич. Эта битва состоялась в районе Покровского в день Покровы Пресвятой Богородицы. На знак памяти про эту победу слободу назвали Покровськой».

Как административная единица «район» создан в 1923 году.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Синельниковского района.

Демография 
Население района по переписи 2001 года составляет 41 864 человека, в том числе в городских условиях проживают 17 279 человек, в сельских — 24 585 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Экономика

Транспорт 
В районе действует автотранспортное предприятие ОАО «Покровское АТП 11214», основано в 1945 году. Осуществляет пассажирские перевозки на городских, пригородных и междугородних маршрутах.

Культура

Достопримечательности 
Недалеко от с. Новоселовка находиться ряд природных и исторических достопримечательностей: «Дуб смерти», «Марушкины скалы», «Водопад»(переливная плотина на р. Волчья), Грушевское кладбище, Нечаева балка, «Дурный пан» и др.
Очень красочный маршрут по р. Волчья.

Известные люди 
 Иван Васильевич Копичай — Герой Украины
 Кисенко Иван Григорьевич — Герой Социалистического Труда
 Дудля Николай Андреевич — Герой Социалистического Труда
 Арцебарский Анатолий Павлович — лётчик-космонавт СССР, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза

Примечания

Ссылки 
 Спутниковая карта села Писанцы

Районы, образованные в 1923 году
Районы, упразднённые в 2020 году
Упразднённые районы Днепропетровской области